Хайме Хименес Мерло (; род. 10 декабря 1980, Вальдепеньяс) — испанский футболист, вратарь.

Биография 
Хайме Хименес Мерло родился 10 декабря 1980 года в испанском городе Вальдепеньяс, Сьюдад-Рояль, Кастилия-Ла-Манча. Хайме играл в низших лигах до возраста около 25 лет, играя за «Сеуту» в Сегунде B. Летом 2005 года он присоединился к «Сьюдад-де-Мурсии» в Сегунде, дебютировал в лиге 13 ноября в домашнем матче против «Реал Вальядолида», и проиграв со счетом 0-2.

Клубная карьера 
Футбольная карьера Хайме началась в клубе «Вальдепеньяс», где он провел 1998/1999 сезон. Следующий сезон прошёл в «Валенсии», выступающей на тот момент в Сегунде Б.

В 2000 году Мерло подписывает контракт с клубом «Химнастик». В том же году, но чуть позже — с «Мальорка» из Сегунды Б. В этих клубах вратарю не удалось выступить в основном составе.

До перехода в «Реал Вальядолид» вратарь выступал также за клубы: «Самора» (35 матчей), «Сеута» (50 матчей), «Сьюдад де Мурсия» (47 матчей), «Гранада 74» (37 матчей) и «Эльче» (31 матч).

Футболисты Испании
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Самора» Испания
Игроки ФК «Сеута» (1996—2012)
Игроки ФК «Мурсия»
Игроки ФК «Гранада 74»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Эйбар»